Chigny (Francja)
 Chigny (Szwajcaria)